Le qualificazioni del singolare  dell'Andalucia Tennis Experience 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky losers, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Maria Elena Camerin (ultimo turno)
  Nuria Llagostera Vives (secondo turno)
  Yvonne Meusburger (secondo turno)
  Michaëlla Krajicek (primo turno)

 Nina Bratčikova (ultimo turno)
 Irina-Camelia Begu (qualificata)
 Aleksandra Panova (secondo turno)
 Corinna Dentoni (secondo turno)

Qualificat

  Mona Barthel
  Irina-Camelia Begu

  María-Teresa Torró-Flor
  Lara Arruabarrena-Vecino

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

Andalucia Tennis Experience 2011
WTA Tour 2011